Le sigle SNEP peut désigner :

Organisme public 

 la Société nationale des entreprises de presse, créée en 1946 pour réattribuer les anciens journaux collaborationnistes confisqués.

Syndicats  
 le Syndicat national de l'édition phonographique
 le Syndicat national de l'éducation physique
 le Syndicat national des écoles publiques
 le Syndicat national de l'extrusion plastique

Entreprises 

Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie, entreprise marocaine, filiale de Ynna Holding.
Société nouvelle d'édition et de publication, entreprise française qui réalisa le journal municipal Nantes Passion de 1989 à 1993.
 Société nationale des entreprises de presse, société française créée en 1946 pour gérer et redistribuer les biens des entreprises de presse ayant collaboré avec l'occupant

Nom de famille 

 Johan Snep, un compositeur néerlandais (zélandais) du début du